Konkurencje biegów narciarskich podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2010 roku zostały przeprowadzone w dniach 15 - 28 lutego 2010 w miejscowości Whistler, oddalonej o 125 km na północ od głównego miasta Igrzysk - Vancouver. Areną zmagań było 14 km tras biegowych w Whistler Olympic Park. W ramach igrzysk zawodniczki i zawodnicy walczyli w sześciu konkurencjach: czterech indywidualnych (biegu na 10 km dla kobiet i 15 km dla mężczyzn, biegu łączonym, sprincie, biegu na 30 km dla kobiet i 50 km dla mężczyzn) oraz dwóch drużynowych (sztafecie i sprincie drużynowym) – łącznie rozdanych zostało zatem dwanaście kompletów medali. O medale igrzysk olimpijskich biegacze narciarscy rywalizowali po raz dwudziesty pierwszy, a biegaczki po raz szesnasty w historii.

Terminarz

Wyniki

Kobiety

Bieg na 10 km

Sprint

Bieg łączony

Sprint drużynowy

Sztafeta

Bieg na 30 km

Mężczyźni

Bieg na 15 km

Sprint

Bieg łączony

Sprint drużynowy

Sztafeta

Bieg na 50 km

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona MKOl-u 
  

!